OPC może oznaczać:
 Open Platform Communications – standard komunikacyjny w automatyce przemysłowej
 Opel Performance Center
 OPC (Optimum Picture Control)